Il doppio del Barcelona KIA 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Nuria Llagostera Vives e Arantxa Parra Santonja erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.
Llagostera Vives ha fatto cocppia con María José Martínez Sánchez, ma Parra Santonja e la sua partner Lourdes Domínguez Lino le hanno battute in finale 4–6, 7–5, 10–4.

Teste di serie

  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (finale)
  Andrea Hlaváčková /  Klaudia Jans-Ignacik (semifinali)

  Lourdes Domínguez Lino /  Arantxa Parra Santonja (campionesse)
  Alicia Molik /  Carla Suárez Navarro (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Barcelona KIA 2008